

Жалаули — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Жалаули — село, Кегенський район, Алматинська область